SHP steht für:
 Samoczynne hamowanie pociągu, polnisches Warnsystem im Eisenbahnbetrieb
 Shapefile, Dateiformat zur Speicherung der Geometriedaten
 St.-Helena-Pfund (ISO4217-Code), Währung von St. Helena
 Sosyaldemokrat Halk Partisi, existierte von 2002 bis 2010
 Sosyaldemokrat Halkçı Parti, existierte von 1985 bis 1995
 (nicht offizielle) Abkürzung für Steuerhilfspersonen gemäß § 217 Abgabenordnung
 Qinhuangdao Shanhaiguan Airport (IATA-Code), Flughafen von Qinhuangdao, Provinz Hebei, China
 Service Aerien Francais (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft
 Schweizer Haushalt-Panel, jährliche Längsschnittstudie zu den Lebensbedingungen der Schweizer Bevölkerung

SHP, S.H.P. oder shp steht für:
 Shaft Horse Power, englisch für „Wellenpferdestärke“, eine der Pferdestärke verwandte Maßeinheit

shp steht für:
 Shipibo (ISO-639-3-Code), Pano-Sprache in Peru und Brasilien

.shp steht für:
 Dateiendung für Shapefile-Dateien

SHP